Калнали има више значења:

 Општина Калнали (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Калнали (Калнали, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику